Preuss se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Gottlieb Traugott Preuss
 Paul Rudolph Preuss